Esmeralda signifie « émeraude » en espagnol et en portugais.

Prénom 
 Esmeralda est un prénom féminin fêté le 20 janvier.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Esmeralda.
 Princesse Maria-Esméralda de Belgique (° 1956).

Pseudonymes 

 L'artiste espagnole Clotilde Cerdà a pris le nom de scène d'Esmeralda Cervantes, en hommage à l'héroïne de Notre-Dame-de-Paris. C'est Victor Hugo lui-même, sur une suggestion de la reine d'Espagne Isabelle II, qui lui donne son nom de scène.

Personnages de fiction 
 La Esmeralda, personnage du célèbre roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (1831).
 Esméralda est une divinité de l'univers de fiction de Warhammer.
 Esméralda Ciredutemps, dite Mémé Ciredutemps personnage de Terry Pratchett des annales du Disque-monde.

Cinéma 
 La Esmeralda, film d'Alice Guy de 1905

Télévision 
 Esmeralda, telenovela vénézuélienne de 1970.
 Esmeralda, telenovela mexicaine de 1997.
 Esmeralda, telenovela brésilienne de 2004.

Théâtre 
 La Esmeralda, opéra de Louise Bertin (1836)
 La Esmeralda, ballet de Jules Perrot créé à Londres (1844)

Chansons 
 Santa Esmeralda, groupe de musique français.

Toponyme 
Esmeralda est le nom de plusieurs lieux dans le monde :
 en Australie :
 Esmeralda, à proximité de Georgetown, dans le Queensland.
 au Brésil :
 Esmeralda, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.
 à Cuba :
 Esmeralda, ville de la province de Camagüey.
 aux États-Unis :
 Comté d'Esmeralda.
 en Uruguay :
 La Esmeralda, ville du département de Rocha.
 au Venezuela :
 La Esmeralda, chef-lieu de la municipalité de Alto Orinoco.
 La Esmeralda, localité de la paroisse civile de Ticoporo de la municipalité de Antonio José de Sucre dans l'État de Barinas.

Botanique et zoologie 
 Esmeralda, un genre de plante de la famille des Orchidaceae.
 Esmeralda, une sorte de colibri du Honduras (on appelle aussi, en français, émeraude les oiseaux du genre Chlorostilbon !)
 Esmeralda, nom donné à une tortue géante des Seychelles originaire de Bird Island et qui aurait plus de 200 ans aujourd'hui (née en 1771).
 Hyalinobatrachium esmeralda, une espèce d'amphibiens de la famille des Centrolenidae.
 ESMERALDA est aussi le nom d'un projet européen (-) visant, avec 25 organisations partenaires dans 20 pays d'Europe à préserver la biodiversité du continent et utiliser ses ressources biologiques de manière durable, dont en proposant des méthodologies, des bases de données et des outils d'évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques. Le projet inclut la création d'une plate-forme de partage de données en ligne afin de mieux coordonner la recherche européenne sur les écosystèmes, en appui de la « Stratégie européenne de la biodiversité de la Commission européenne 2020 ».

Navires
 L'Esmeralda est un quatre-mâts goélette à hunier du Chili.
 L'Esmeralda, navire de Vasco de Gama échoué au large d'Al-Hallaniyah en .
 L'Esmeralda, croiseur protégé chilien revendu au Japon et renommé Izumi.
 L', croiseur cuirassé chilien.

Notes et références 

Homonymie de toponyme